Wieżyca – przystanek kolejowy
 Wieżyca – skała w grupie Skał Kroczyckich na Wyżynie Częstochowskiej
 Wieżyca – szczyt w Masywie Ślęży
 Wieżyca – wieś w gminie Stężyca, powiat Kartuzy, województwo pomorskie
 Wieżyca – wzgórze na Pojezierzu Kaszubskim
 Wieżyca – wzgórze na Przedgórzu Bolkowskim
 Wieżyca – wzgórze w Dolinie Bobru na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

Zobacz też 
 Wierzyca – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ dolnej Wisły